De Gouden Stier behelst een reeks persoonlijke prijzen waarmee sinds het seizoen 2008/09 de beste sportieve prestaties in de Eerste divisie worden beloond. Er worden prijzen uitgereikt aan de beste speler en trainer, het grootste talent en de topscorer. De stier, waaruit de trofee bestaat, staat ook in het beeldmerk van het logo van Jupiler.

Voor informatie over de Belgische Gouden Stier, zie topscorers België.

Winnaars Gouden Stier

Winnaars Bronzen Stier 

De Eerste divisie is onderverdeeld in periodes. Na afloop van elke periode krijgen de winnaars in diverse categorieën ook een prijs uitgereikt, de Bronzen Stier.

Periodekampioen

Beste speler

Grootste talent

Topscorer

Beste trainer

Zie ook 
 Nederlands voetballer van het jaar uit de Eerste Divisie

Nederlandse voetbalprijs
Eerste divisie voetbal
Voetbaltopscorer in Nederland